Oban ist der Name
 einer Stadt in Argyll and Bute, Schottland, siehe Oban (Argyll and Bute)
 einer Whiskybrennerei, siehe Oban (Whiskybrennerei)
 eines Ortes in Harris, Schottland, siehe Oban (Äußere Hebriden)
 eines Ortes auf der Stewart-Insel, Neuseeland, siehe Oban (Neuseeland)
 eines Ortes in Australien, siehe Oban (Queensland)
 einer Hügellandschaft in Nigeria, siehe Oban-Hügel

Ōban ist der Name
 einer Münze des alten Japans, siehe Ōban
 eines japanischen Papierformates, siehe Japanischer Farbholzschnitt